Lewis Milestone – amerykański reżyser
 Milestone – amerykańska wytwórnia płytowa 
 Milestone – włoski producent gier komputerowych
 milestone – pojęcie z zarządzania projektami
 1761 Milestone – zabytkowy kamień milowy w stanie Rhode Island w USA